Miejscowości w USA:
 Northborough – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Northborough – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
Gminy w USA:
 Northborough (ang. Northborough Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
W Wielkiej Brytanii:
 Northborough – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)

en: